Specchio magico – specchio con proprietà magiche
 Specchio Magico – personaggio della fiaba Biancaneve e i sette nani
 Specchio Magico – personaggio Disney del film Biancaneve e i sette nani
 Specchio Magico – personaggio della saga di Shrek
 Specchio magico – film portoghese del 2005 diretto da Manoel de Oliveira